HMCS Toronto je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Toronto (K548)
 HMCS Toronto (FFH 333)

Toronto